Spessart ist der Name oder Namensteil von geographischen Objekten:

 Spessart, Mittelgebirge in Bayern und Hessen
 Naturpark Spessart, Naturpark in Bayern und Hessen
 Vogelschutzgebiet Spessart bei Bad Orb, in Hessen
 Spessart (Brohltal), Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz; in der Eifel
 Spessart (Ettlingen), Stadtteil und Dorf von Ettlingen im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; im Schwarzwald

Spessart steht auch für:
 Spessart (A 1442), Betriebsstofftanker der Deutschen Marine, gehört zur Rhön-Klasse
 Spessart (Zeitschrift), Kulturzeitschrift
 SpessART, Künstlergruppe
 (10951) Spessart, Hauptgürtelasteroid

Spessart ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Spessart (1886–1961), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:
 FFH-Gebiet Hochspessart
 Speßhardt
 Speßhart